Фёдор Ива́нович Тито́в: Титов, Фёдор Иванович — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Титов, Фёдор Иванович (1864—1935) — историк церкви, профессор Киевской духовной академии.
 Титов, Фёдор Иванович (1919—2011) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Титов, Фёдор Иванович (1929—1998) — журналист, писатель.